Twee plaatsen in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg:
 Dürnau (Biberach)
 Dürnau (Göppingen)